Cet article récapitule le bilan sportif saison par saison de l'AC Milan.

Liste des abréviations : Nom = nom de la compétition, Ré = Résultat dans la compétition, J = Match joué, G = Match gagné, N = Match nul, P = Match perdu, Bp = But marqué, Bc = But encaissé, Dif = Différence,  Cat.= Catégorie,  Div.= Division, Div. Nat.= Division Nationale, TF = Tour final, A= Groupe A, B = Groupe B, T.= Tour, C1= Coupe des Clubs Champions et Ligue des Champions, C2 = Coupe des Vainqueurs de Coupe, C3 = Coupe des Villes de Foire, Coupe de l'UEFA et Coupe Europa

Milan AC
AC Milan